Essa é a cara da democracia ou A verdadeira face da democracia (do original em inglês This Is What Democracy Looks Like) é um filme documentário estadunidense de longa-metragem (75 minutos), lançado em 2000 pela Big Noise Films.

Registra as manifestações contra a reunião da OMC na cidade de Seattle (EUA) em novembro de 1999.

Ver também
 30 Frames a Second: The WTO in Seattle

Documentários sobre antiglobalização
Documentários dos Estados Unidos
Documentários sobre anarquismo
Filmes dos Estados Unidos de 2000
Filmes em língua inglesa